Васи́лий Воло́дин:
 Володин, Василий Геннадьевич (род. 1979) — украинский государственный служащий.
 Володин, Василий Михайлович (1924—1950) — советский спортсмен.